Сергей Павлович Шеин ( — ) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, герой Цусимского сражения.

Биография 
 16 апреля 1875 — Поступил в Морской Корпус.
 1 апреля 1878 — Гардемарин.
 30 августа 1879 — Мичман.
 1 января 1884 — Лейтенант.
 27 сентября 1891 — Адъютант управляющего Морским министерством.
 6 декабря 1894 — Капитан 2-го ранга «за отличие по службе».
 13 июня 1896 — 28 февраля 1898 — Старший офицер крейсера 1-го ранга «Рюрик».
 1 июня 1898 — Морской агент во Франции.
 6 декабря 1902 — Капитан 1-го ранга «за отличие по службе».
 5 февраля 1901 — 7 октября 1902 — Командир канонерской лодки «Храбрый».
 6 апреля 1903 — Командир крейсера 1-го ранга «Светлана».

Участвовал в Цусимском походе и сражении в качестве начальника разведывательного отряда. Погиб в бою 15 мая 1905 года. Исключен из списков 6 июня 1905.

Сергей Павлович был женат на фрейлине княжне Екатерине Александровне Урусовой, дочери камергера Александра Михайловича Урусова и Леониллы Лазаревны Лазаревой, правнучке князя А. М. Урусова и внучке генерал-лейтенанта Л. Е. Лазарева. После трагической гибели супруга Екатерина Александровна не снимала траур, посвятив себя благотворительности. Она построила церковь в имении мужа, больницу в семейном имении Лапотково (Крапивенский уезд Тульская губерния) и т. д.

Отличия 
 Бронзовая медаль за труды в проведении первой российской переписи населения (1897)
 Орден Святого Владимира III степени (06.12.1904)
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом (22.09.1903)
 Орден Святой Анны II степени (14.9.1899)
 Орден Святого Станислава II степени (01.01.1894)

Примечания

Ссылки 
 Чегодаев-Саконский А. П. На «Алмазе» (от Либавы через Цусиму — во Владивосток)

Выпускники Морского кадетского корпуса
Капитаны 1-го ранга (Российская империя)
Погибшие в Русско-японскую войну